Surinaamse Vereniging van IT Professionals, een Surinaamse vakvereniging
 VV SVI, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zwolle
 Station S. Vittore, een treinstation in Graubünden, Zwitserland